Laurêncio - elemento químico cujo símbolo é LR
.lr - o código TLD (ccTLD ) na Internet para a Libéria
Analisador sintático LR 

Desambiguações de siglas